Кувандыкский коридор, Оренбургский коридор (, ) — термин, используемый для обозначения Гайского и Кувандыкского районов Оренбургской области, которые отделяют Республику Башкортостан от Казахстана.

Происхождение термина и использование в политологии 
Термин был введён в научный оборот американским политологом Полом Гоблом в 2013 году. Гобл считает, что появление общей башкиро-казахстанской границы отделит Москву от Сибири и создаст предпосылки для возможного признания независимости Башкортостана, а следовательно и других республик Урало-Поволжья.

В 2018 году на разрыв Оренбургского коридора намекнуло государственное информационное агентство Kazinform, которое опубликовало карту Казахстана, включающую в себя земли Оренбургской области. Новость быстро удалили, преподнеся публикацию карты как досадную ошибку. Поступок информагентства быстро прокомментировали международные обозреватели, в том числе российские. Дело в том, что в 2017 году генеральным директором государственного Kazinform был назначен Аскар Умаров, не скрывающий своих националистических взглядов, в том числе и в вопросе возвращения Орынбора (так казахи называют прежнюю столицу Оренбург).

Минобороны России после 2008 г. значительно улучшило охрану границ на участке. Так орская радиолокационная станция «Воронеж-ДМ», расположенная в Новоорском районе, заступила на опытно-боевое дежурство в 2013 году. В зоне кувандыкского коридора введен в строй суперлокатор системы предупреждения ракетного нападения, новые воинские части.

История 

В 1918 году башкиры и казахи на волне распада Российской империи провозгласили свои национальные республики. Город Оренбург был одним из важнейших центров башкирского и казахского сепаратистских движений (Алаш-орда, Башкурдистан). В сентябре 1918 года в Уфе состоялось государственное совещание башкирских и казахских представителей..

После большевизации на месте национальных государственных образований башкир и казахов возникли автономные советские республики в составе РСФСР. Оренбург стал столицей Киргизской АССР (казахской национальной автономии), которая граничила на севере с Башкирской АССР.

В 1925 году руководство СССР изъяло Оренбургскую губернию из состава советского Казахстана, передав её непосредственно РСФСР. Был создан так называемый «Оренбургский коридор», разделяющий две тюркские республики. Впоследствии, исходя из решений по «уточнению границы», он неоднократно расширялся. «Сталинская» конституция 1936 года повысила статус некоторых автономных республик до уровня союзных. Среди прочих повысился статус и Казахстана. Согласно конституции, союзные республики имели право свободного выхода из СССР. Чтобы реализовать такую возможность, они должны были иметь общую границу с внешними государствами. Благодаря наличию «Кувандыкского коридора» Башкортостан не подходил под этот критерий — даже если бы ряды СССР покинул Казахстан. В итоге, Башкирская республика осталась в статусе АССР, хотя по территории и населению была сопоставима с рядом союзных республик.

Норма о «свободном выходе из СССР» перешла и в следующую советскую конституцию 1977 года.

Значение для сепаратистских настроений отдельных политических групп в Поволжье 
Поскольку все 6 республик Поволжья не имеют выходов к внешним границам Российской Федерации — политологи и историки неоднократно ставили под сомнение реалистичность получения ими государственной независимости и выхода из состава РФ.

Представители татарских и башкирских сепаратистских групп считают создание советской властью Кувандыкского коридора вынужденным политическим шагом Москвы, направленным на отсечение земель Башкортостана от Казахстана. Директор Института истории им. Ш. Марджани академии наук Республики Татарстан Рафаэль Хакимов считает, что с этой целью царская и большевистская власть поощряла переселение в Оренбургские земли русских и украинцев.

Национальный состав 
Стоить отметить что в азиатской части (Левобережье реки Урал) Оренбургской области казахи составляют 19,4 %, а в европейской части (Правобережье реки Урал) 2,8 %.

Примечания

См. также 
 Киргизо-Башкирская Советская Республика
 Башкирско-казахские отношения

Ссылки 
 Кувандыкский район Оренбургской области. — http:// www.orenobl.ru/raion/kuvandyksky.php (сайт Оренбургской области). Д. Х.
 Кувандыкский коридор, Ислам на Урале энциклопедический словарь

Сепаратизм в России
Геополитические коридоры
Оренбургская область
Политика в Башкортостане
Казахстано-российские отношения